Lo Parador (en francès Paradou) és un municipi francès, situat al departament de les Boques del Roine i a la regió de Provença – Alps – Costa Blava. Fou creat el 1796 com a escissió del municipi de Baus.

Demografia

Administració

Personatges il·lustres 
 Carles Rieu, escriptor occità.

Referències 

Municipis de les Boques del Roine